Rogosch ist der Familienname folgender Personen:
 Joachim Rogosch (* 1957), ein deutscher Journalist und Publizist

Rogosch ist der Name folgender Orte:
 Rogosch (Bulgarien), ein Dorf in Bulgarien